Rabenfels steht für
 Krkavčí skála („Rabenfels“), Berg im Elbsandsteingebirge
 Rabenfels (Krottensee), Fels in der Oberpfalz
 Rabenfels-Klasse, Schiffsklasse, darunter: Rabenfels (Schiff)